Впервые Австралия выступила на зимних Олимпийских играх в 1936 году, в Гармиш-Партенкирхене, и впоследствии участвовала в каждых зимних Олимпийских играх за исключением игр 1948 года в Санкт-Морице.

История

Раннее участие 
Зимними видами спорта в Австралии традиционно занимались летом, а интерес и поддержка зимних видов раньше переживала рост. Решения Австралийской Олимпийской Федерации (, сейчас — Олимпийский комитет Австралии) позволили начать тренироваться в зимних видах спорта, но как правило это происходило летом.

Первые зимние Олимпийские игры прошли в 1924 году. Австралия впервые выступила на зимних Олимпийских играх в 1936 году, где её единственный представитель, , участвовал в соревнованиях по конькобежному спорту.

Кеннеди пришёл 33-м и в беге на 1500 м, и на 5000, и таким образом был в конце турнирной таблицы. Он был на самообеспечении — вспомогательного персонала у него не было, хотя АФК официально санкционировала поездку Кеннеди на зимнюю Олимпиаду.

Результаты

Медалисты

Медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт НОК Австралии 

Зимние